Ludowy Klub Sportowy
 Luboński Klub Sportowy, obecnie Luboński FC